Drake:
 
 Drake (Дрейк) — канадский рэпер и актёр.
 Drake — название ядра некоторых процессоров архитектуры Intel P6. 
 Drake — Название артефакта в аниме Высшая школа DXD.
 Drake — компания, производящая снаряжение для сноуборда.
 Drake — город в США, в Штате Северная Дакота, в округе McHenry.

См. также 
 Drake — английская фамилия, см. Дрейк